Хосе́ Сантья́го Каньиса́рес Руи́с (; ) — испанский футбольный вратарь и автогонщик. Провёл 45 матчей за национальную сборную Испании, участник чемпионатов мира 1994, 1998, 2006 годов и чемпионатов Европы 1996, 2000, 2004 годов. Олимпийский чемпион 1992 года.

Карьера

Клубная 
Каньисарес — воспитанник мадридского «Реала». С 1988 по 1998 год Сантьяго пытался закрепиться в команде. Вначале руководство «сливочных» отдавало игрока в аренду — в «Эльче», «Мериду» и «Сельту» (в составе которой Каньисарес дебютировал в Примере). В 1994 году Сантьяго не был отдан в аренду и на протяжении 4 сезонов оставался в мадридском клубе, однако долгое время он оставался дублёром — сначала Франсиско Буйо, а позже Бодо Илльгнера. Первым сезоном, в котором Каньисарес выступил в качестве основного вратаря «Реала» стал 1997/98. Сантьяго сыграл в 26 матчах, Иллгнер — в 12-и.

В 1998 году Каньисарес перешёл в «Валенсию», в которой он должен был заменить завершившего карьеру Андони Субисаррету. Сантьяго был важным игроком «Валенсии» начала 21 века, которая ярко проявляла себя и на национальной, и на международной арене. С Каньисаресом «летучие мыши» по 2 раза выигрывали чемпионат и Кубок страны, дважды выходили в финал Лиги чемпионов и выигрывали Кубок УЕФА. 20 декабря 2007 года руководство «Валенсии» (инициатором конфликта был тогдашний тренер клуба Рональд Куман) расторгло контракт с Каньисаресом (а также с Давидом Албельдой и Мигелем Анхелем Ангуло). Весной 2008 года после увольнения Кумана Каньисарес вернулся в команду, подменяя травмированных вратарей «Валенсии» Тимо Хильдебранда и Хуана Луиса Мора. 18 мая 2008 года Сантьяго провёл прощальный матч, в котором «Валенсия» победила «Атлетико Мадрид».

Международная 
Каньисарес играл за сборные Испании разных возрастов. В составе олимпийской сборной он победил на домашней для испанцев Олимпиаде в Барселоне.

В сборной Испании Каньисарес дебютировал 17 ноября 1993 года в отборочном матче к чемпионату мира 1994 года с датчанами после того, как основной голкипер испанцев Андони Субисаррета получил красную карточку. Сантьяго оставил свои ворота в неприкосновенности и помог сборной одержать очень важную победу над прямым конкурентом (1:0).

Чаще в сборной Каньисарес был вторым вратарём. Из 45 своих матчей за «красную фурию» лишь 5 он сыграл на мировых и европейских первенствах. Один матч Сантьяго провёл на чемпионате мира 1994, 3 на Евро-2000 и ещё один на чемпионате мира 2006 года. Также он был включён в заявку на Евро-1996, чемпионат мира 1998 года и Евро-2004, но ни одного матча на этих турнирах не сыграл — в 90-х был дублёром Субисарреты, в 2004 — Касильяса.

Также вратарь знаменит тем, что пропустил чемпионат мира 2002 года из-за нелепой травмы: находясь у себя дома, Каньисарес уронил себе на ногу флакон одеколона, порезав ахиллово сухожилие. Тем не менее на многих матчах голкипер присутствовал в качестве зрителя (в том числе и на четвертьфинальной игре против Республики Корея, закончившейся для испанцев поражением в серии пенальти со счётом 3:5).

Личная жизнь 
Каньисарес был дважды женат. У него семеро детей, включая тройню, родившуюся во втором браке с Майте Гарсия.

23 марта 2018 года Каньисарес сообщил, что его пятилетний сын Санти умер от рака.

Достижения

Командные 
Сборная Испании
 Олимпийский чемпион: 1992

 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 1995, 1997
 Обладатель Суперкубка Испании: 1997
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1998

 «Валенсия»
 Чемпион Испании: 2002, 2004
 Обладатель Кубка Испании: 1999, 2008
 Обладатель Суперкубка Испании: 1999
 Обладатель Кубка УЕФА: 2004
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2004
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2000, 2001

Личные 
 Обладатель Трофея Саморы: 1993, 2001, 2002, 2004

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Испании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Мерида»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Эльче»
Обладатели трофея Саморы
Автогонщики Испании
Спортсмены нескольких видов спорта